

Patronyme 

 Charles Bernhard (1815-1864), auteur alsacien ;  
 Christoph Bernhard (1628-1692), compositeur, maître de chapelle et théoricien de la musique allemand ;  
 Edmond Bernhard (1919-2001), cinéaste belge ;  
 Ernst Bernhard (1896-1965), psychologue jungien ;  
 Harvey Bernhard (1924-2014), producteur de cinéma américain ;  
 Lucian Bernhard  (1883-1972), graphiste, affichiste, créateur de caractères, architecte d’intérieur et professeur allemand ;  
 Maria Ludwika Bernhard (1908-1998), archéologue franco-polonaise ;
 Olivier Bernhard (1968-), triathlète et duathlète professionnel suisse ;  
 Rolf Bernhard (1949), athlète suisse, spécialiste du saut en longueur ;  
 Ruth Bernhard (1905-2006), photographe américaine ; 
 Sandra Bernhard (1955-), actrice, scénariste et compositrice américaine ;  
 Thomas Bernhard (1931-1989), écrivain autrichien ;  
 Timo Bernhard (1981-), pilote automobile allemand.

Prénom 
 Bernhard Bogentantz (1494?-1540), musicologue allemand ;
 Bernhard Flies (1770-1851), médecin et compositeur amateur allemand.

Autres 
 L'Opération Bernhard était le nom d'un projet secret allemand destiné à déstabiliser l'économie britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.